L'Armance peut désigner :

 L'Armance (Armançon), une rivière française, affluent de l'Armançon, qui coule dans les départements de l'Aube (10) et de l'Yonne (89).
 L'Armance (affluent de l'Yonne), une rivière française de 24,2 km de longueur, affluent directe de l'Yonne.
 Le ruisseau Armance, affluent direct de la Seine, où il se jette à Saint Oulph (Aube), en 48°51109,3°86791.
 Armance ou quelques scènes d'un salon de Paris, le premier roman de Stendhal.